Эли де Талейран-Перигор (; ок. 1301 — 17 января 1364, Авиньон, Папская область) — французский куриальный кардинал. Епископ Лиможа с 10 октября 1324 по 4 января 1328. Епископ Осера с 4 января 1328 по 25 мая 1331. Декан Священной Коллегии кардиналов с сентября 1361 по 17 января 1364. Кардинал-священник с титулом церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи с 25 мая 1331 по 4 ноября 1348. Кардинал-протопресвитер с мая по 4 ноября 1348. Кардинал-епископ Альбано с 4 ноября 1348 по 17 января 1364.

Происхождение и ранние годы 
Третий сын Эли VII, графа Перигорского, и Брюниссенды де Фуа, родился в 1301 году. Как младшему сыну в семье, ему предназначалась духовная карьера. В девятнадцать лет стал пребендарием Мепсбери и архидиаконом Лондона, эту должность занимал до 1323 года. Также был пребендарием Южного Ньюболда (1325), Лоутона (1342) и Стенсолла (1354), архидиаконом Ричмондским, епархия Йорк (1322—1328), Саффолкским (28 ноября 1357 по 5 июня 1359) и деканом кафедрального собора Йорка (1342—1364).

Церковная карьера 
Во Франции был аббатом Сен-Мари-де-Шанселад в Перигё. 10 октября 1324 года папа возвёл Тайлерана де Перигор в епископы Лиможа, а 4 января 1328 года — епископы Осера. 25 мая 1331 года по просьбе Филиппа VI Валуа стал кардиналом-пресвитером Сан-Пьетро-ин-Винколи.

При авиньонском папском дворе кардинал стал одной из ключевых фигур. Он принимал участие в конклавах, закончившихся избранием пап Бенедикта XII (1334 год), Климента VI (1342 год), Иннокентия VI (1352 год) и Урбана V (1362 год). На последнем конклаве сам Талейран де Перигор был одним из кандидатов.

Папабиль 
На конклаве 1334 года кардинал Перигорский успешно поддерживал кандидатуру Жана-Раймона де Комменжа, архиепископа Тулузского. Однако отказ кардинала Комменжа дать обещание не переносить папскую кафедру в Рим стоил ему папской тиары.

На конклаве 1352 года почти единогласно был избран Жан Бирель, генеральный магистр ордена картезианцев. Кардинала Перигорского не устраивала эта кандидатура и он добился нового голосования. Папой стал Этьен Обер. Бирелю было предложено место в коллегии кардиналов, но тот отказался.

Его авторитет возрос после того, как 4 ноября 1348 года он был назначен кардиналом-епископом Альбано. В сентябре 1361 года Талейран де Перигор становится деканом Священной Коллегии.

Дипломатическая деятельность 
Святейший престол неоднократно поручал кардиналу ведение важных переговоров. В 1336 году Талейран де Перигор вместе с четырьмя другими кардиналами был послан к королю Франции Филиппу VI с предложением принять участие в новом крестовом походе, провозглашённом папой Бенедиктом XII по просьбе Гуго IV де Лузиньяна. Начало военных действий между Англией и Францией положило конец этому проекту.

21 июня 1356 года Эли де Талейран и Николо Капоччи были отправлены на переговоры с принцем Уэльским Эдуардом и королём Иоанном II с целью предотвратить столкновение между англичанами и французами у Пуатье. Достичь положительного результата кардиналам помешала уверенность короля Франции в своей скорой победе над малочисленным войском противника.

Кардинал Перигорский после пленения короля Франции посетил Бордо и Лондон. Он вёл переговоры об освобождении Иоанна, между Англией и Францией было заключено двухгодичное перемирие. Кроме того, кардинал, пользовавшийся уважением Эдуарда III, добился от англичан приостановки разорения земель Южной Франции.

Меценат 
В 1360 году кардинал основал в Тулузе Перигорский колледж. Отель Моран, в котором расположился колледж, был выстроен недалеко от кафедрального собора Сен-Сернен.

Кардинал, любитель наук и словесности, был очень дружен с Петраркой, несмотря на то, что в отличие от поэта поддерживал Авиньонское пленение пап, и вёл с ним переписку.

Основал картезианский монастырь в Воклере, в Перигё.

Умер 17 января 1364 года. Он был похоронен сначала во францинсканской церкви в Авиньоне, затем, во исполнение его завещания, прах перенесли в собор Сен-Фрон в Перигё, где Талейран де Перигор основал часовню.

В литературе 
От лица Эли де Талейрана, «делателя пап», в седьмой книге серии «Проклятые короли» Мориса Дрюона ведётся рассказ о событиях Столетней войны.

Примечания

Литература 
 François du Chesne, Histoire de tous les cardinaux françois de naissance ou qui ont été promus au cardinalat par l’expresse recommandation de nos roys, Paris, 1660.
 Étienne Baluze, Vitae paparum Avenionensium, sive collectio actorum veterum, Vol. I et II. Paris, 1693.
 Anselme de Sainte-Marie, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne et de la maison du roi, des anciens barons du royaume avec les qualités, l’origine, le progrès et les armes de leurs famille, Paris, 1712.
 Honoré Fisquet, La France pontificale, histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depuis l’établissement du christianisme jusqu’à nos jours, divisée en dix-sept provinces ecclésiastiques, 1864—1873.
 M. Meusnier, Le Collège de Périgord à Toulouse, Annales du Midi, T. 63, 1951.
 G. Mollat, Contribution à l’histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV, Revue d’histoire ecclésiastique, T. XLVI, 1961.
 J. de. Font-Réaulx, Les cardinaux d’Avignon, leurs armoiries et leurs sceaux, Annuaire de la Société des amis du palais des papes, XLVII — LII, n° 140 à 186, 1971—1975.
 B. Tollon, Le grand degré du Collège de Périgord à Toulouse (1367), Bulletin de l’année académique 1999—2000, T. LX, 2000.

Ссылки 
 Кардинал Талейран де Перигор. Миниатюра из рукописи

Кардиналы Франции
Кардиналы Иоанна XXII
Кардиналы-протопресвитеры
Церковные деятели XIV века
Епископы Лиможа
Епископы Осера